Palazzo Durazzo-Pallavicini, un palais de Gênes, civico 1, via Balbi
 Palazzo Durazzo-Cattaneo Adorno, palais de Gênes, civico 12, via del Campo
 Palazzo Durazzo, palais de Florence situé entre via degli Alfani et via de' Servi.